Borau kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Borau (kommun i Spanien), Aragonien, Provincia de Huesca,

Tjeckien 

 Havlíčkova Borová, ort, Vysočina, 

Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar